Зинаида Михайловна Гришко (род. 23 июня 1948) — директор общества «Агрофирма „Маяк“», Одесская область, Герой Украины (2001).

Биография 
Родилась 23 июня 1948 года в с. Стадница, Тетиевского района Киевской области.

Окончила Одесский сельскохозяйственный институт (1971).

С 1971 года — главный зоотехник, с 1975 — председатель правления колхоза им. Жданова (ныне товарищество «Агрофирма "Маяк"»), с. Златоустово Березовского района Одесской области.

Член исполкома Одесской областной организации Народной Партии. Депутат Одесского областного совета.

Награды и премии 
 Герой Украины (13 ноября 2001 года, за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии сельского хозяйства, внедрения современных форм хозяйствования).
 Орден «За заслуги» III степени (1998).
 Орден Трудового Красного Знамени (4 марта 1982 года).
 Знак отличия Президента Украины — юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (19 августа 2011 года).
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (1995).

Примечания

Ссылки 
 Гришко Зінаїда Михайлівна 
 Секреты жизни от Зинаиды Гришко

Выпускники Одесского государственного аграрного университета